Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre Q.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Lien externe 
 Liste de séries commençant par Q

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

de:Liste der Manga-Titel#Q
en:List of manga licensed in English#Q
id:Daftar manga#Q
it:Progetto:Anime e manga/Lista di manga#Q
la:Index Mangarum#Q